

Persone
Arthur George Perkin – chimico britannico, figlio di William Henry
Richard Scott Perkin – imprenditore statunitense
William Henry Perkin – chimico britannico, scopritore della reazione di Perkin
William Henry Perkin, Jr. – chimico britannico, figlio di William Henry

Altro
2482 Perkin – asteroide
Medaglia Perkin – premio per la chimica